Silver Cliff heißen folgende geographische Objekte:

 Silver Cliff (Colorado), Ort im Custer County, Colorado, Vereinigte Staaten 
 Silver Cliff (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin, Vereinigte Staaten